Szkoła chicagowska (ekonomia)
 Neoliberalizm#Szkoła chicagowska
 Szkoła neoklasyczna

Zobacz też 
 Ekonomia neoklasyczna